Anastasia e Arina Rodionova erano le detentrici del titolo, ma la Anastasia ha partecipato al Toray Pan Pacific Open 2013 e la Arina non ha partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Party Rock Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tamira Paszek e Coco Vandeweghe che hanno battuto in finale Denise Muresan e Caitlin Whoriskey 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Asia Muhammad /  Allie Will (primo turno)
  Tamira Paszek /  Coco Vandeweghe (Campionesse)

  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)
  Chieh-yu Hsu /  Nicole Melichar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Party Rock Open 2013